Ont porté le nom de Marguerite de Savoie :
 Marguerite de Savoie (ap.1130-1157), fille du comte Amédée III de Savoie ;
 Marguerite de Savoie (1212-1273), comtesse de Kybourg, fille du comte Thomas  de Savoie ;
 Marguerite de Savoie, fille du comte Amédée IV de Savoie, mariée à Boniface II († 1253), marquis de Montferrat, en 1235, puis Aymar III de Poitiers († 1277) ;
 Marguerite de Savoie († 1359), fille du comte Amédée V de Savoie, épouse le  le marquis  de Montferrat ;
 Marguerite de Savoie († 1464), fille d'Amédée de Savoie-Achaïe, épouse du marquis de Montferrat et gouverneur de Gênes, puis dominicaine, béatifiée par l'Église catholique romaine ;
 Marguerite de Savoie (1420-1479), fille d'Amédée VIII de Savoie et de Marie de Bourgogne, épouse en 1432 du duc Louis III d'Anjou (1403-† 1434), en 1444 de l'électeur Louis IV du Palatinat (1424- † 1449), et en 1453 du comte Ulrich V de Wurtemberg (1413-† 1480) ;
 Marguerite de Savoie (1439-1483) : mariée en 1458 à Jean IV (1413-1464), marquis de Montferrat, puis en 1466 à Pierre II de Luxembourg (1435-1482), comte de Saint-Pol ;
 Marguerite d'Autriche (1480-1530), duchesse de Savoie ;
 Marguerite de France (1523-1574), duchesse de Berry et de Savoie ;
 Marguerite de Savoie, (1589-1655), duchesse de Mantoue, vice-reine de Portugal, fille de  de Savoie ;
 Marguerite-Yolande de Savoie (1635-1663) est la fille de Victor-Amédée  (1587-1637), duc de Savoie et prince de Piémont et de Christine de France (1606-1663) ;
 Marguerite de Savoie (1851-1926), cousine et épouse du roi  d'Italie (1844-1900).

Homonymie dynastique